Ехидо де Санта Марија Нативитас има више значења:

 Ехидо де Санта Марија Нативитас (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо де Санта Марија Нативитас (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику